Blackburn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Blackburn
 David C. Blackburn
 Thomas Blackburn